Karl Feitenhansl ist der Name folgender Personen:

* Karl Feitenhansl (Politiker, 1891) (1891–1951), deutscher Mediziner und Politiker (NSDAP), MdR
 Karl Feitenhansl (Politiker, 1922) (1922–2004), deutscher Politiker (NPD), MdL Bayern